Тим Конноли (; 7 мая 1981, Сиракьюз, Нью-Йорк, США) — американский хоккеист. Амплуа — центральный нападающий.

На драфте НХЛ 1999 года был выбран в 1 раунде под общим 5 номером командой «Нью-Йорк Айлендерс». 24 июня 2001 года был обменян в «Баффало Сэйбрз».

Награды 
 Участник матча молодых звёзд НХЛ (2002)

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1996–97  Syracuse Stars 	     MTJHL  50 	 42   62  104 	34  --  --  --  --  --
1997-98  Erie Otters                 OHL    59   30   32   62   32   7   1   6   7   6
1998-99  Erie Otters                 OHL    46   34   34   68   50  --  --  --  --  --
1999-00  New York Islanders          NHL    81   14   20   34   44  --  --  --  --  --
2000-01  New York Islanders          NHL    82   10   31   41   42  --  --  --  --  --
2001-02  Buffalo Sabres              NHL    82   10   35   45   34  --  --  --  --  --
2002-03  Buffalo Sabres              NHL    80   12   13   25   32  --  --  --  --  --
2004-05  Lugano SC                   Swiss  16    8    3   11   14  --  --  --  --  --
2005-06  Buffalo Sabres              NHL    63   16   39   55   28   8   5   6  11   0
2006-07  Buffalo Sabres              NHL     2    1    0    1    2  16   0   9   9   4
2007-08  Buffalo Sabres              NHL    48    7   33   40    8  --  --  --  --  --
2008-09  Buffalo Sabres              NHL    48   18   29   47   22  --  --  --  --  --
2009-10  Buffalo Sabres              NHL    73   17   48   65   28   6   0   1   1   2
2010-11  Buffalo Sabres              NHL    68   13   29   42   20   6   0   2   2   2
2011-12  Toronto Maple Leafs         NHL    70   13   23   36   40  --  --  --  --  --
2012-13  Toronto Marlies             AHL    28    5    7   12   23   6   0   1   1   8
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        697  131  300  431  300  36   5  18  23   8

                                            
Year    Team       Event    GP   G   A  Pts PIM
------------------------------------------------
1999     USA 	   WJC       6   1   0   1   8
2001     USA       WC        9   3   3   6   4
------------------------------------------------
         WC Totals           9   3   3   6   4

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 7 мая
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Эри Оттерз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккейные центральные нападающие